Чемпіонат Угорщини з футболу 1911-12 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1911-12
Угорщина
Угорщина
1911 в угорському спорті
1912 в угорському спорті